Española (Galápagos), illa de l'arxipèlag de Galápagos
 Española  o Hispaniola  , illa del grup de les Grans Antilles, al mar Carib, situada al sud-est de Cuba i a l'oest de Puerto Rico
 Española (Nou Mèxic), ciutat al comtat de Rio Arriba, Nou Mèxic
 Suite española Op. 47 (Albéniz), obra del compositor espanyol Isaac Albéniz està composta principalment d'obres escrites en 1886 que es van agrupar en 1887, en honor
 Villa Española, barri del centre de Montevideo, Uruguai